Красноярский почтамт (Доходный дом П. М. Дегтярева) — объект регионального культурного наследия, построенный в начале XX века в городе Красноярске.

Адрес здания: г. Красноярск, ул. Ленина, 62.

История 
Трёхэтажное кирпичное здание построено в 1910—1911 годах на перекрестке ул. Благовещенской и Покровского переулка. Строительство велось по проекту губернского архитектора В. А. Соколовского. Заказчик строительства — купец Дегтярёв. Здание строилось как доходный дом, в 1911—1913 годах на первом этаже находилась гостиница «Полярная звезда», верхние этажи занимали жилые квартиры.
В 1913 г. на первом этаже работали почтово-телеграфная контора и городская телефонная станция (Дом народной связи), а на втором этаже располагалось 12 квартир.

Здание является памятником архитектуры регионального значения по решению Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16 июня 1980 г.

В 2017 году планировалась его реставрация.

Архитектурные особенности 
Кирпичное здание, П-образное в плане. Оформление включает элементы разных стилей: модерна и неоклассицизма. На главном фасаде выступают три ризалита. Дворовая часть также имеет ризалит посредине, дворовый фасад сложной конфигурации, с карманами по углам. Центральный ризалит главного фасада имеет овальный щипец, обрамлённый высокими тумбами с волютообразными завершениями; овальное окно в щипце обрамлено единым наличником с проёмом третьего этажа. Первый и второй этажи этого ризалита имеют круглые оконные проёмы. На втором этаже балкон, с бетонным ограждением плавных очертаний, включающим изогнутые металлические элементы. В боковых ризалитах главного фасада, за вестибюлями, парадные лестницы. Над этими парадными входами нависают эркеры с балконами. Наверху — лучковый фронтон с разорванным карнизом и лепным картушем в уровне фриза. Над ними — треугольный аттик с шаром на вершине. Кровля здания — металлическая, чешуйчатая. По краю кровли — фигурная решётка. Фасад украшен растительным орнаментом и масками.

Литература 
 Памятники культурного наследия в историческом центре Красноярска / ред. О. С. Кечин. — Красноярск, 2013.
 Памятники истории и культуры Красноярского края / адм. Краснояр. края, ком. по делам культуры и искусства адм. Краснояр. края, Краснояр. гос. пед. ун-т и др. [сост. Г. Ф. Быконя; редкол.: Н. И. Дроздов, Г. Л. Рукша и др.]. 1992—1998 гг. Вып. 1—4.

Примечания 

История почты России
Памятники архитектуры Красноярска
Объекты культурного наследия России в Красноярском крае
Почтамты России
Здания и сооружения, построенные в 1911 году в России
1911 год в Красноярском крае